Sony Ericsson Open 2012 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour Masters 1000 z cyklu Sony Ericsson Open rozgrywany w dniach 19 marca–1 kwietnia 2012 roku w Miami na kortach twardych o puli nagród 4 828 050 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni 

|

|}

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2012 w tenisie ziemnym
2012